Улица Байрона — название улицы в ряде городов мира. Поименована в честь английского поэта Байрона (1788—1824).

 Улица Байрона () — в Алма-Ате.
 Улица Байрона () — в Днепре.
 Улица Байрона () — в Донецке.
 Улица Лорда Байрона () — в Ларнаке, Кипр.
 Улица Лорда Байрона () — в Лимасоле, Кипр.
 Улица Байрона () — в Лондоне.
 Улица Байрона — в Байрон-Бей, Новый Южный Уэльс, Австралия.
 Улица Байрона () — в Ереване.
 Улица Лорда Байрона () — в Париже.
 Лорд Байрон () — улица в Тель-Авиве.

Улица Байрона — прежнее название Проспекта Героев Сталинграда в Харькове.